Жезуш () — португальская фамилия. Известные носители:
 Жезуш, Жоржи (род. 1954) — португальский футболист и футбольный тренер.
 Жезуш, Мария де (1893—2009) — португальская долгожительница, фермер.
 Жезуш Каэтану Фрейри, Мария ди (1894—1981) — домоправительница, экономка и секретарь премьер-министра Португалии Антониу Салазара.
 Жезуш Нобре, Эдсон де (род. 1980) — анголезский футболист, нападающей португальского клуба «Пасуш де Феррейра».